Лике́най () — деревня в Биржайском районе Паневежского уезда Литвы. Входит в Пабиржское староство. Бальнеологический курорт, известный своими сульфатными кальциевыми источники.

История 
Ликенай известен с конца XVI века. В 1946 году получила статус посёлка городского типа. До 1950 года входил в Биржайский уезд, а потом был передан в Биржайский район Шяуляйской области. В 1953 году Шяуляйская область была упразднена и Биржайский район перешёл в прямое подчинение Литовской ССР. В 1992 году Ликенай был лишён статуса посёлка городского типа и стал деревней.

Население

Примечания 

Населённые пункты Биржайского района